El pájaro robot de Alcatraz es el episodio 37 (quinto de la tercera temporada) de la serie de televisión de dibujos animados estadounidense Futurama.

Sinopsis 
El Profesor informa a la tripulación de que tienen que realizar una misión arriesgada y altamente polémica: remolcar el Juan Valdez, un superpetrolero cargado con rica materia oscura colombiana, evitando a los ecologistas. Además, para evitar la cabina de peaje el superpetrolero tiene que pasar a menos de un metro de distancia de una reserva de pingüinos en Plutón. Leela muestra su desacuerdo y termina uniéndose a los manifestantes. Así que el Profesor nombra a Bender nuevo capitán, a pesar de las protestas de Fry que ya se hacía ilusiones. Bender a su vez nombra segundo oficial a Fry, pero esto no lo consuela y además, continuamente lo maltrata y se burla de él. Como era de esperar, ocurre un imprevisto y las 6000 capas del petrolero sufren una fisura. Leela ayuda a limpiar a unos cuantos pingüinos pero de pronto comienzan a aparearse sin control por lo cual hay que tomar medidas para controlar la población.

Episodios de Futurama
Episodios de televisión de 2001